Tasmanoplectron é um género de insecto da família Rhaphidophoridae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Tasmanoplectron isolatum

Rhaphidophoridae